Натуральне число 222
 222 рік до нашої ери
 222 рік нашої ери